Beha of brassiere, een kledingstuk om de borsten van vrouwen te bedekken
 Bra (België), een dorp en deelgemeente van Lierneux in de Belgische provincie Luik
 Bra (Dragon Ball), een figuur uit de anime-serie Dragon Ball Z
 Bra (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo
 HC Bra, een Italiaanse hockeyclub uit Bra
 Brottsförebyggande rådet, een Zweeds overheidsorgaan voor criminaliteitspreventie
 Oddvar Brå, een Noorse langlaufer

Afkortingen en codes 
 Basic Rate Access, een ISDN-dienst, een term uit de telecommunicatie
 Basisregistraties Adressen en Gebouwen, een wettelijk bepaalde manier om alle Nederlandse adressen vast te leggen
 Bentley Rhythm Ace, een muziekgroep uit Engeland
 Bougainville Revolutionary Army, een rebellengroep op de Noordelijke Salomonseilanden
 Boy Rangers of America, een scoutingorganisatie
 BRA Transportes Aéreos, een voormalige Braziliaanse luchtvaartmaatschappij
 Brasil Rodo Aéreo, een regionale voorganger van deze maatschappij
 Brake (Unterweser), een Duitse plaats met lettercode van de thuishaven BRA (op schepen)
 Breton Revolutionary Army, een gewapende groep in de Franse regio Bretagne
 Brazilië, een land in Zuid-Amerika
 een kwantummechanische functionaal in de Diracnotatie
 Landkreis Wesermarsch, een Duits district met code BRA op de nummerplaten van auto's

Zie ook 
 Bras (doorverwijspagina)
 Braas (doorverwijspagina)